ludzie:
 Ludmyła Błonśka ur. 1977 – siedmioboistka
 Małgorzata Kidawa-Błońska ur. 1957 – polityk, filmowiec

miejsca:
 Równina Łowicko-Błońska
 Kuźnica Błońska